Арамбашич () — сербская фамилия.
  — сербский военачальник.

Примечания